Станция Байсерке () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Байсерке.

История

Примечания 

Железнодорожные станции Казахстана